Боу () — ледниковое озеро в Национальном парке Банф (Альберта) в Скалистых горах, Канада, исток реки Боу. Общая площадь , максимальная глубина , высота над уровнем моря — .

География 
Озеро Боу расположено на западе провинции Альберта, в северной части национального парка Банф. Длина озера достигает , максимальная ширина — , общая площадь — . Максимальная глубина озера составляет 51 м. Бо́льшую часть своей воды получает из ледника Боу — отрога ледниковых полей Уапта. В своей южной части озеро Боу сужается, давая начало одноименной реке.

Популярный туристический объект. Вдоль восточного берега озера проходит , пользующееся известностью у туристов. На берегу озера расположены гостиница Num-Ti-Jah Lodge, видовые площадки, оно также популярно у рыбаков.

Животный мир и экология 
В озере Боу обитает несколько видов лососёвых рыб, включая гольца-кристивомера Salvelinus namaycush, горного валька Prosopium williamsoni (два основных вида) и американского сига Coregonus clupeaformis. В верховьях реки Боу, включая озеро Боу, встречаются американский голец Salvelinus fontinalis, радужная форель Parasalmo mykiss, большеголовый голец Salvelinus confluentus и подвид лосося Кларка Oncorhynchus clarkia lewisi. Совет бассейна реки Боу называет в качестве вероятных видов, обитающих в глубоких озёрах в её верховьях, также чукучана Catostomus catostomus и ручьевую колюшку Culaea inconstans. На вылов рыбы в водах озера Боу наложены ограничения — не более двух рыб вне зависимости от вида на человека. Пищей более мелким лососёвым, представленным в озере Боу, служат планктонные ракообразные, самым крупным из которых является Hesperodiaptomus arcticus из отряда каланид; другой распространённый вид рачков — Daphnia middendorffiana.

Несмотря на внешнюю красоту озера, экологическая обстановка в его районе неблагополучна. Начиная с 1992 года в его водах, а также в организмах обитающих в нём рыб, учёные находят следы стойких органических загрязнителей, включая ДДТ, пентахлорбензол, гексахлорбензол и . Загрязнители попадают в озеро, по-видимому, с талой водой (из тающего снега весной и с ледника летом).

Примечания 

Бассейн Саут-Саскачевана
Озёра Альберты
Скалистые горы
Ледниковые озёра Канады